Австронезийски езици
Езици във Филипините